Фамилија Дуарте има више значења:

 Фамилија Дуарте (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Дуарте, Санта Хертрудис (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Дуарте, Ехидо Оаксака (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Дуарте, Колонија Ориве де Алба (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику